Durchgeknallt ist der Titel folgender Filme:
 Durchgeknallt (1996) (Bottle Rocket), US-amerikanische Filmkomödie von Wes Anderson
 Durchgeknallt (1999) (Girl, Interrupted), US-amerikanisch-deutsches Filmdrama von James Mangold